Ciobanu este o comună din județul Constanța, România.

Ciobanu se poate referi și la:

 Ciobanu (nume), un nume de familie
 Râul Ciobanu, un afluent al râului Slătioara